Ягдынья:
 Ягдынья (посёлок при станции) — посёлок при одноимённой станции в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 Ягдынья (река) — река в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.
 Ягдынья (станция) — железнодорожная станция в Верхнебуреинском районе Хабаровского края.